Тэсигахара — фамилия. Известные носители:
 Тэсигахара, Софу
 Тэсигахара, Хироси